Banjar ist eine unabhängige indonesische Stadt (Kota) in der Provinz Jawa Barat, im Westen der Insel Java. Die Stadt mit ihren über 200.000 Einwohnern (Stand 2021) liegt 115 km südöstlich von der Provinzhauptstadt Bandung und 200 km westlich von Yogyakarta. Banjar gehörte bis zur Autonomie zum Kabupaten Ciamis. Die Stadt ist nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Regierungsbezirk auf der Insel Borneo.

Geographie 
Banjar liegt im äußersten Osten der Provinz Jawa Barat und grenzt im Norden an den Regierungsbezirk (Kabupaten) Cilacap der Nachbarprovinz Jawa Tengah. Ansonsten wird die Stadt vom Regierungsbezirk Ciamis umgeben. Banjar ist hinsichtlich Fläche und Bevölkerung die kleinste der neun autonomen Städte der Provinz Westjava. Sie erstreckt sich zwischen 07°19′ und 07°26′ s. Br. sowie zwischen 108°26′ und 108°40′ ö. L.

Administrative Gliederung 
Banjar wird in vier Kecamatan (Distrikt) und 25 dörfliche Verwaltungseinheiten aufgeteilt, 9 Kelurahan und 16 Desa. Der Kecamatan Langensari liegt im Osten, der Kecamatan Pataruman im Süden, der Kecamatan Banjar im Westen und der Kecamatan Purwaharja im Norden der Stadt.

Demographie 
Zur Volkszählung im September 2020 lebten in Kota Banjar 200.973 Menschen, davon 100.085 Frauen (49,80 %) und 100.888 Männer (50,20 %). Gegenüber dem letzten Census (2010) sank der Frauenüberschuss von 50,31 Prozent um ein halbes Prozent. 69,27 % (139.211) gehörten zur erwerbsfähigen Bevölkerung; 22,78 % waren Kinder und 7,96 % im Rentenalter (ab 65 Jahren).

Ende 2021 bekannten sich 99,06 Prozent der Einwohner zum Islam, Christen waren 0,86 % (1.491 ev.-luth. / 280 röm.-kath.), 0,05 % waren Anhänger von Konfuzius.

Klima 
Banjar befindet sich in der tropischen Klimazone. Die Jahresdurchschnittstemperatur beträgt 24,5 °C, die jährliche Niederschlagsmenge 2922 Millimeter im Mittel. Die Monate Oktober bis Mai sind die wärmsten Monate. Bedingt durch die hohe relative Luftfeuchtigkeit das ganze Jahr über (stets über 85 % rel. Feuchtigkeit) kann das subjektive Wetterempfinden noch heißer ausfallen. Die durchschnittlichen Tageshöchstwerte betragen im restlichen Jahr zwischen 26 °C und 28 °C. Die durchschnittlichen Tiefsttemperaturen betragen zwischen 20 °C im August  und 23 °C im November und Dezember. Hauptregenzeit ist von November bis April. Der meiste Niederschlag fällt im Zeitraum Dezember bis März mit jeweils über 300 Millimeter. Aber auch in den anderen Monaten regnet es noch viel mit 50 % des Monats an Regentagen. Die wenigsten Niederschläge mit knapp um die 100 Millimeter werden im Juli, August und September notiert.

Geschichte 
Als letzte der neun autonomen Munizipien (Kota) der Provinz Westjava wurde Banjar am 11. Dezember 2002 durch das Gesetz Nr. 27 gebildet. Hierzu wurden vier Kecamatan aus dem Regierungsbezirk Ciamis abgetrennt.

Verkehr 
Durch Banjar verlaufen mehrere Bahnstrecken der staatlichen Eisenbahngesellschaft Kereta Api, wie die 696 km lange Fernstrecke von Bandung nach Surabaya, die täglich mit dem Zug Argo Willies befahren wird und an der Stasiun Banjar Halt macht.

Weblinks 

 mannigfaltige Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite der Kota Banjar (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Ort auf Java
Geographie (Jawa Barat)
Kota
Ort in Asien